Пригара — фамилия:

 Пригара, Александр Яковлевич — советский военнослужащий. Герой Советского Союза.
 Пригара, Дмитрий Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 8066; 26 ноября 1848.
 Пригара, Мария Аркадьевна (1908—1983) — украинская советская писательница.
 Пригара, Павел Ануфриевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2636; 17 августа 1813.
 Пригара, Стахий Семёнович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8002; 26 ноября 1848.

См. также 
 Пригары